Александр Алексеевич Киселёв:
* Киселёв, Александр Алексеевич (1855—?) — русский художник, академик Императорской академии художеств (1890) .
 Киселёв, Александр Алексеевич (1926—2012) — бригадир строительной комплексной бригады Вельской ПМК треста «Архлесстрой», заслуженный строитель РСФСР.
 Киселёв, Александр Алексеевич (род. 1934) — советский и российский медик, член отряда космонавтов (1965—1966), директор НПО «Союзмединформ» (1987—1996) .
 Киселёв, Александр Алексеевич (род. 1953) — российский приборостроитель, генеральный директор ОАО «Таганрогского завода „Прибой“» (2003—2010).
 Киселёв, Александр Алексеевич (род. 1969) — американский математик.